Robins se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Catherine H. Robins
 C. Richard Robins